Хикуэру () — атолл в центральной части архипелага Туамоту (Французская Полинезия) примерно в 700 км от Таити.

География 
Атолл имеет форму овала. В суше отсутствуют какие-либо проходы, пригодные для прохождения лодок или небольших кораблей, но есть множество узких проливов.

История 
Открыт французским путешественником Луи Антуаном де Бугенвилем в 1768 году. В 1906 году Хикуэру сильно пострадал от тропического циклона, в результате которого погибло 377 человек.

Административное деление 
Острова Хикуэру, Марокау, Равахере, Реитору и Текокота образуют коммуну Хикуэру, которая входит в состав административного подразделения Туамоту-Гамбье.

Население 
Численность населения Хикуэру в 2007 году составляла 169 человек.

Экономика 
До 1970 года Хикуэру был крупным центром вылова жемчуга. Основное занятие местных жителей — производство копры. На острове действует аэродром.

В культуре 
Хикуэру и тропический циклон, обрушившийся на него, описываются в рассказе Джека Лондона «Дом Мапуи» (1908).

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

  Информация об атолле 

Туамоту
Атоллы
Коммуны Французской Полинезии